Zkratka HRT může znamenat:

 Hrvatska radiotelevizija – chorvatská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost
 Hormonální substituční terapie – anglicky hormon replacement therapy – HRT